Mariano Díaz Mejía (1993–) dominikai–spanyol labdarúgó
Mariano Díaz Díaz (1939–2014) spanyol kerékpáros